Neighborhood Watch – gruppo musicale
 Neighborhood Watch – terzo album dei Dilated Peoples, gruppo Hip hop californiano.
Neighborhood Watch – film del 2005 diretto da Graeme Whifler